Ли́я Си́львер (; настоящее имя — Кристи́на Щерби́нина; род. 25 февраля 1999 года, Киргизия) — российская порноактриса. Лауреат премий AVN Awards и XBIZ Europa Award.

Карьера 
Родилась и выросла в Киргизии, где жила вместе с матерью. После окончания средней школы переезжает к отцу в Санкт-Петербург, Россия. До начала карьеры в порноиндустрии работала фотомоделью.

Пришла в индустрию для взрослых в мае 2018 года в возрасте 19 лет. Её интересы представляет венгерская компания JulModels, владелицей которой является Джулия Гранди. Одной из её первых сцен стал анальный секс для студии Tushy. Помимо анальных сцен, также принимает участие в съёмках сцен мастурбации, триолизма, традиционного и межрасового секса.

Снимается как для американских, так и для европейских студий, среди которых: Babes, DDF, Mofos, Reality Kings, студии Vixen Media Group (Blacked, Tushy и Vixen), студия Марка Дорселя и другие.

В сентябре 2019 года Лия Сильвер выигрывает европейскую премию XBIZ Europa Award в двух категориях, в которых была номинирована: «Лучшая новая старлетка», а также «Лучшая сцена секса — гламкор» за сцену триолизма с участием Джии Лиссы и Альберто Бланко в видео Club VXN Vacation студии Vixen. В январе 2020 года Лия становится обладательницей двух премий AVN Awards в следующих категориях: «Лучшая новая иностранная старлетка» и «Лучшая сцена секса парень/девушка в иностранном фильме». Через год одержала победу в категориях «Лучшая лесбийская сцена в иностранном фильме» и «Лучшая сцена секса парень/девушка в иностранном фильме» премии AVN Awards. В сентябре 2021 года второй раз за карьеру награждена XBIZ Europa Award в категории «Лучшая сцена секса — гламкор».

В июле 2022 года Лия Сильвер и Джиа Лисса были избраны Ангелами Vixen.

По данным сайта IAFD на сентябрь 2021 года, снялась в более чем 80 порносценах и фильмах.

В 2020 году ей был запрещён въезд на Украину в связи с посещением Крыма в 2016 году.

Награды и номинации

Фильмография 
 2018 — First Anal 7
 2019 — Blacked Raw V19
 2019 — Girl Crush
 2019 — Icons 3
 2019 — Interracial Icon 12
 2019 — Luxure: Borrow My Wife
 2019 — One Night In Paris
 2019 — Private Specials 269: Vacation Sex
 2019 — Threesome Fantasies 7
 2020 — Liya Silver Needs Dick
 2020 — Manuel’s Euro Tour: Paris
 2020 — Sexiest Teen Cock Sitters 2

Примечания

Ссылки 
 Лия Сильвер на сайте AVN
 Лия Сильвер на сайте Eurobabeindex
 Лия Сильвер на сайте EuroPornstar

Порноактрисы России
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Ангелы Vixen